Hřib nádherný je název používaný pro několik druhů hřibovitých hub:

 Hřib nádherný (Boletus fuscoroseus) – známější pod názvem hřib růžovník
 Hřib nádherný (Boletus spretus) – středomořský druh

Reference